Niemcy:
 Halberstadt – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Harz
 Halberstadt – były powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt

Inne:
 Halberstadt – biskupstwo
 Halberstadt – producent samolotów
 Halberstadt CL.II
 Halberstadt D.II